K2, K 2  eller K-2 kan syfta på:

 K2 – ett berg i Himalaya, världens näst högsta berg
 Mount K2 – ett berg i Kanada
K 2 – ett kavalleriförband inom svenska armén 1626–1927, se Livregementets dragoner
K 2 – ett kavalleriförband inom svenska armén 1928–1942 och 1946–1952, se Skånska kavalleriregementet
 K2 Black Panther – en sydkoreansk stridsvagn
 K2 (duo) – en tysk musikgrupp, mest känd för låten Der Berg ruft
 K2 (svensk hårdrockgrupp) – en svensk hårdrockgrupp ledd av Kee Marcello
 K2 (svensk visgrupp) – en svensk vis- och bluesduo bestående av systrarna Mia och Ackie Kempff
 K2 skis – en skidtillverkare, döpt efter berget K2
 K2 (TV-program) – TV-program i kanalen SVT 24
 Allard K2 – en bilmodell från Allard
 Vitamin K2 – även kallad menakinoner, se K-vitamin
 K2 – en beteckning för tvåsitsig kanot, se kanotsport